El Torneig de Basilea 2009, també conegut com a Davidoff Swiss Indoors 2009 és una competició tennística masculina sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 40a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 8 de novembre de 2009 al St. Jakobshalle de Basilea, Suïssa.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009